Dachssee ist der Name folgender Stillgewässer:

 Dachssee (Bidingen), See im Lauf eines Zuflusses zum Hühnerbach (zur Gennach) bei Bernbach, Gemeinde Bidingen, Landkreis Ostalbkreis, Bayern
 Dachssee (Rosenberg), See im Lauf des Eisenbachs (zur Blinden Rot) im Gemeindegebiet von Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Dachsseeweiher, See im Lauf des rechten Oberlaufs des Eisenbachs (zur Blinden Rot) im Gemeindegebiet von Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg